Neuhäusler ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Neuhäusler (1919–1997), deutscher Philosophieprofessor und bayerischer Mundartdichter
 Engelbert Neuhäusler (1913–2011), deutscher Neutestamentler
 Johannes Neuhäusler (1888–1973), deutscher katholischer Theologe und kirchlicher Widerstandskämpfer im Dritten Reich

Neuhäusler ist ein Ortsname:
 Neuhäusler (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Neuhäusler (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Neuhäusel (Begriffsklärung)
 Neuhäusl